Ритва Лина Мари Рантасила (; 7 января 1963, Пори, Финляндия) — финская  кино и телевидения, , . Лауреат премии Юсси (2016).

Биография 
До 1987 года изучала актёрское мастерство в Хельсинкской театральной академии. Ученица Йоуко Туркка.

Сниматься начала в 1986 году. За свою карьеру исполнила роли в 74 кино-, телефильмах и сериалах. Наиболее известна по роли в сериалах «Рейд» (2000), в котором сыграла главную женскую роль, и «Котикату» (1995—2001, 2008—2009). В 2015 году снялась в фильме Петри Котвицы «Henkesi edestä» («Отпущение грехов»).

Стала известна как певица в 1989 году с песней «Auringossa» («На солнце»). В 2000 году исполнила заглавную песню сериала «Рейд» (Только любовь).

В 2000 году была награждена музыкальной премией Emma-gaala как лучшая солистка.

Рантасила, как режиссёр, сняла несколько короткометражных фильмов и три фильма о герое детских комиксов Рики-рэпере (Ricky Rapper): «Рики-рэпер» (2008) и сиквелы «Ricky Rapper and the Bicycle Thief» (2010), а также "Risto " и «Villeä Venla» (2012).

В 2016 году Рантасила была награждена премией Юсси за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Henkesi edestä» (2016).

Избранная фильмография 
 Тени в раю (1986)(актриса)
 Гамлет идёт в бизнес (1987) (актриса)
 Lauran huone (1988) (актриса)
 Ameriikan raitti (1990) (актриса)
 Sano Oili vaan (2000) (актриса)
 Lakeuden kutsu (2000) (актриса)
 Don’t Push the River (2001) (актриса)
 Pieniä eroja (2002) (режиссёр)
 Raid (2003)(актриса)
 Союз Каламари (2005) (актриса)
 Eläville ja kuolleille (2005) (актриса)
 Aavan meren tällä puolen (2007) (актриса)
 Это особенное лето (2007) (актриса)
 Risto Räppääjä (2008) (режиссёр)
 Suuri performanssi (2008) (актриса)
 Risto Räppääjä ja polkupyörävaras (2010) (режиссёр)
 Risto Räppääjä ja viileä Venla (2012) (режиссёр)
 Ainoat oikeat (2013) (актриса)
 Lovemilla (2015) (актриса)
 Henkesi edestä (2015) (актриса)
 Jättiläinen (2016)(актриса)

Дискография 
Альбомы
 Secret Life (1987, EMI)
 In the Sun (1989, EMI)
 The Forgiving Circuit (1993, Sonet , Polygram)
 Only Love (2000, Edel Records)
 Mari Rantasila — Classics (2000)
 Our Travel (2001, Edel Records)
 Something’s Over It’s … (2003)
 Time Travel (2004)
 Strange Dreams — Hector’s Songs (2008)
Синглы
 Lemmen aakkoset (1989)
 Juhlat salissa (1993)
 Hei me lennetään (1993)
 Neppari-Ari (1994)
 Kun taas sinut nähdä saan (2000)
 Ois vaan kiva tietää (2013)
 Hei Maija (2013)

Примечания

Ссылки 
 Mari Rantasila
 

Выпускники Хельсинкской театральной академии
Киноактрисы Финляндии
Кинорежиссёры Финляндии
Лауреаты премии «Юсси»